Johann Heinrich Linck ist der Name folgender Personen:

* Johann Heinrich Linck (der Ältere) (1674–1734), deutscher Apotheker und Naturforscher
 Johann Heinrich Linck (der Jüngere) (1734–1807), deutscher Apotheker und Naturforscher

Siehe auch
 Heinrich Linck